Kehrbach heißen folgende geographischen Objekte: 

Orte:
 Kehrbach (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kehrbach (Gemeinde Langschlag), Ortschaft von Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kehrbach (Gemeinden Grieskirchen, Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg und Ortslage von Grieskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Gewässer (alphabetisch sortiert nach Vorfluter)
 Kehrbach (Aschach), linker Zufluss der Aschach vor Steinwand, Gemeinde Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Kehrbach, Oberlaufname des Beibuschbachs, rechter Zufluss der Laufach in Laufach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Kehrbach (Blies), rechter Zufluss der Blies vor Ottweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Kehrbach (Eulach), linker Zufluss der Eulach bei Elgg, Kanton Zürich
 Kehrbach (Insenbach), linker Zufluss des Insenbachs nach Grombach, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kehrbach (Laimbach), Oberlauf des Laimbachs (zum Weitenbach, zur Donau) bei Kehrbach, Gemeinde Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kehrbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel in Löf, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Kehrbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars vor Ingersheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Kehrbach (Rhaunelbach), linker Zufluss des Rhaunelbachs bei Stipshausen, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Kehrbach (Schwarza), linker Zufluss der Schwarza (zur Leitha) bei Neunkirchen, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kehrbach (Talgraben), rechter Zufluss des Talgrabens (zum Scheckenbach, zur Aisch) bei Illesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kehrbach (Kanal), rechter Kanalzufluss der Warmen Fischa in Wiener Neustadt, Niederösterreich

Kehrbach ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Kehrbach (1846–1905), deutscher Pädagoge und Herausgeber

Siehe auch:
 Keerbach
 Kehrgraben